Гнездовье — многозначный термин.

Значения 
 Гнездовье — место гнездования птиц и других классов животных.
 «Гнездовье» — польский сериал с участием Ренаты Данцевич.